Proboscidula är ett släkte av spindlar. Proboscidula ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotspindlar
Proboscidula